Павловцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Павловцы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Павловцы — деревня в Борисовском районе Минской области.

См. также 

 Павловце